Светлана Дмитриевна Айтжанова — советский и российский cелекционер. Создатель более 10 сортов земляники. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный работник высшего профессионального образования РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Биография 
Светлана Дмитриевна Айтжанова родилась в Абхазии в городе Гагра 8 мая 1949 года.

В 1968 году с отличием окончила Толгарский сельскохозяйственный техникум и получила направление на обучение в городе Москва, на факультет плодоовощеводства Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.

В 1973 году, после окончания академии, была приглашена Рылько П. Д. в Кокино, где начала работать в качестве преподавателя в совхоз-техникум, обучала студентов специальным дисциплинам.

Научной деятельностью Светлана Дмитриевна начала заниматься с зимы 1976, когда поступила в аспирантуру НИИ садоводства Нечернозёмной полосы. Её руководителем в аспирантуре был доктор сельскохозяйственных наук, Казаков Иван Васильевич.

Научно-педагогическая деятельность 
В 1981 году Светлана Дмитриевна стала кандидатом наук с диссертацией на тему «Селекционная оценка исходных форм малины в юго-западных районах Нечернозёмной зоны». При её участии были созданы сорта малины «Гусар», «Пересвет», «Рубин Брянский», вошедшие в Государственный реестр селекционных достижений.

С 1982 года Айтжанова возглавила селекционную работу по садовой землянике в БГСХА. В период нахождение на должности ею было проведено изучение генетического потенциала более чем 100 сортов и 8 видов земляники по комплексу хозяйственно-биологических признаков, были выделены источники и доноры, создан генофонд исходного материала.

В 2002 году защитила докторскую диссертацию по теме «Селекция земляники в юго-западной части Нечернозёмной зоны».

Возобновила начатую в 60-е годы работу Т. С. Кантор, целью которой было создание гибрида садовой земляники с клубникой — земклуники. Опыты её предшественников не имели успешного результата — выведенные растения отличались обильным цветением, но имели слишком мелкие плоды, завязывались плохо. Айтжановой удалось вывести земклунику с ягодой весом до двадцати граммов, хорошим вкусом и приятным ароматом, устойчивую к погодным условиям и болезням. Сорт земклуники «Купчиха» по состоянию на 14.02.2020. единственный сорт земклуники внесенный в Государственный реестр селекционных достижений

Светлана Айтжанова также является автором сортов земляники: «Витязь», «Русич», «Славутич», «Соловушка», «Альфа», «Кокинская заря», «Мишутка», «Росинка», «Царица», «Осенняя забава», «Любава», «Берегиня».

Сорта «Витязь», «Росинка», «Русич», «Славутич», «Студенческая», «Царица», «Альфа», «Любава», «Берегиня». внесены в Государственный реестр селекционных достижений

Светлана Айтжанова является автором более 50 научных работ по селекции земляники и малины. Разработала и опубликовала пять учебно-методических пособий. Является профессором кафедры плодоовощеводства брянского Государственного аграрного университета.

Награждена почётными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, комитета по сельскому хозяйству Брянской области, дирекции ВСТИСП и ректором БГАУ, медалями «За добросовестный труд» и «Ветеран труда».

Лектор ЦПСО России

Примечания

Ссылки 
 Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева.
Журнал "Наука и жизнь" - Земляника в экстремальных условиях
 Айтжанова С.Д. Биологические и технологические основы возделывания садовых культур: учебно-методическое пособие для проведения лабораторно-практических занятий по курсу «Плодоводство».
Айтжанова С. Адаптивный и продуктивный потенциал новых сортов и отборов земляники // Главный агроном.- 2010.- № 1.- С. 35-38
СЕЛЕКЦИЯ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ НА КРУПНОПЛОДНОСТЬ Айтжанова С.Д., Андронова Н.В., Поцепай С.Н. // Плодоводство и ягодоводство России. 2016. Т. 45. С. 15-18.
УРОВЕНЬ АДАПТИВНОСТИ РЯДА СОРТОВ И ОТБОРОВ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ В УСЛОВИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ Айтжанова С.Д., Андронова Н.В. // Плодоводство и ягодоводство России. 2015. Т. 41. С. 23-26.
КАЧЕСТВО ЯГОД СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ СЕЛЕКЦИИ ВСТИСП КОКИНСКОГО ОПОРНОГО ПУНКТА Айтжанова С.Д., Андронова Н.В. // В сборнике: Современные сорта и технологии для интенсивных садов материалы международной научно-практической конференции, посвященной 275-летию Андрея Тимофеевича Болотова. Ред.: Князев С.Д., Грюнер Л.А., Левгерова Н.С., Макаркина М.А, Седышева Г.А., Синицына Е.Г.. 2013. С. 11-13.
НОВЫЕ СОРТА ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР КОКИНСКОГО ОПОРНОГО ПУНКТА ВСТИСП Евдокименко С.Н., Айтжанова С.Д., Сазонов Ф.Ф., Кулагина В.Л., Андронова Н.В. // Садоводство и виноградарство. 2013. № 1. С. 9-12.

Учёные по алфавиту
Селекционеры земляники